Quinlan Vos a Csillagok háborúja kitalált univerzumának egyik szereplője.

Információk
Faj: Őrszemek
Született: Y. e. 59
Tisztség: Jedi Mester
Mesterei: Tholme; Dooku
Tanítvány: Aayla Secura
Külső leírás: Hosszú-fekete afró haj, Arcán egy sárga csík halad át vízszintesen (az orrát keresztezve)
Fegyver: Zöld fénykard (jól ért a sugárvetőkhöz is)

Szerepe
Quinlant jóformán csak a Star Wars képregényekből ismerhetjük, a filmben nagyon kevés említés esik róla. Quinlan a geonosisi csata után beépült az ellenséghez, és információkat szivárogtatott a Köztársaságnak. Az információkhoz többnyire barátnője, Khaalen segítségével jutott hozzá. Ám egy információ hibás volt, ami miatt rengeteg Jedi esett áldozatul, sőt, mivel Quin feketepiacon adott el Köztársasági Kódekeket, a Rend Agen Kolart küldte, hogy fogja el, ám ő barátnőjével együtt elmenekült. Ezután végső elkeseredettségében Dooku gróf szolgálatában állt. Dooku kiképezte Quint, majd különböző feladatokat szabott ki neki, ezek között volt például Viento szenátor meggyilkolása.  

Miután kitört a harc Dooku egyik birtokbolygóján, a renegátnak hitt Quin legyőzte a Sötét Oldal csábítását, és a Köztársasághoz állt, így sikerült megnyerniük a csatát. Súlyos sérülések árán, de túlélte a 66-os parancsot és szerelmével, Khaleen Hentz-cel és fiával, Korto Vos-szal bujdosva éltek tovább. 

Csillagok háborúja szereplők

en:List of Star Wars characters#V
sv:Lista över jediriddare#Quinlan Vos